Kanton Pelt is een kanton in de Belgische provincie Limburg en het arrondissement Maaseik. Het is de bestuurslaag boven die van de desbetreffende gemeenten, tevens is het een gerechtelijk niveau waarbinnen één vredegerecht georganiseerd wordt dat bevoegd is voor de deelnemende gemeenten. Beide types kanton beslaan niet noodzakelijk hetzelfde territorium.

Gerechtelijk kanton Pelt 
Het gerechtelijk kanton Pelt is gelegen in het gerechtelijk arrondissement Limburg in het gerechtelijk gebied Antwerpen en organiseert een vredegerecht voor de gemeenten Hamont-Achel, Lommel en Pelt. Het vredegerecht had tot 2016 ook een zetel in Lommel..

De vrederechter is bevoegd bij gezinsconflicten, onderhoudsgeschillen, voogdij, voorlopige bewindvoering, mede-eigendommen, appartementseigendom, burenhinder,...

Kieskanton Pelt 
Het kieskanton Pelt vormt zelfstandig het provinciedistrict Pelt en is gelegen in het kiesarrondissement Limburg en de kieskring Limburg. Het beslaat de gemeenten Hamont-Achel, Lommel en Pelt en bestaat uit 55 stembureaus.

Bij de provincieraadsverkiezingen van 2012 kreeg dit kanton 6 van de 63 zetels van de provincie Limburg toegewezen (voorheen 7 van de 72). Het totaal aantal zetels in de provincieraad werd vanaf 2013 herleid tot 63 (voorheen 72).

Structuur

Resultaten provincieraadsverkiezingen sinds 1961 
 (*)1961: ANDERE, 1994: AOV

Limburgs gerechtelijk kanton
Limburgs kieskanton
Neerpelt